

Toponyme

Sobrado, municipalité située dans l'État de la Paraïba

Sobrado, municipalité située dans la province de La Corogne et la communauté autonome de Galice
 Sobrado, municipalité située dans la province de León et la communauté autonome de Castille-et-León

Sobrado, paroisse civile de la municipalité de Castelo de Paiva, située dans le district d'Aveiro et la région Nord
 Sobrado, paroisse civile de la municipalité de Valongo, située dans le district de Porto et la région Nord

Architecture 

 Sobrado, immeuble des villes coloniales brésiliennes.

Patronyme 
 Balbino Sobrado (1883-1964), photographe espagnol.

Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique